N7 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk
 Route Nationale 7 (Algerije), een nationale weg in Algerije
 RN7 (Benin), een nationale weg in Benin
 Route nationale 7 (Madagaskar) of RN 7, een nationale weg in Madagaskar
 Route Nationale 7 (Marokko), een nationale weg in Marokko